Potomacapnos — вымерший монотипный род двудольных растений, близкий современным представителям порядка  и представленный единственным видом † Potomacapnos apeleutheron. Был впервые выделен и описан в 2013 году американским палеонтологом Нэйтаном Джадом.

Родовое название Potomacapnos образовано от названия потомакской группы (по названию реки Потомак), по месту находки, и от  «дым», из-за сходства строения листьев со строением листьев растений подсемейства  семейства . Видовое название apeleutheron — от  «вольноотпущенник», в честь отпущенных на волю рабов, которые вырыли канал Голландская щель (Dutch Gap) в 1864 году.

Potomacapnos apeleutheron считается одним из древнейших цветковых растений, произраставших в Северной Америке. Возраст найденного образца по разным данным от 125 до 115 миллионов лет. Находка, как считается, проливает свет на многие особенности эволюции цветковых растений.

Особенности, описание 
Образец растения датируется меловым периодом. Был обнаружен в старом карьере XIX века (штат Виргиния, США), среди пород потомакской группы. Было обнаружено, что вид имел некоторые признаки, присущие более поздним цветковым, особенно по сравнению с другими цветковыми растениями того же периода. Ряд особенностей растения, в частности, его более развитое строение листьев, позволили учёным предположить, что покрытосеменные эволюционировали достаточно быстро в непродолжительный по времени период раннего мела. Ранее считалось, что их развитие проходило постепенно.

Выделенный в самостоятельный род вид был тесно связан с лютикоцветными. Строение листьев было сложным, и напоминало оное у современных представителей подсемейства  семейства . Как и большинство древнейших цветковых, единственный известный представитель рода являлся травянистым растением.

См. также 
 Leefructus

Примечания 

Вымершие цветковые
†
Флора мелового периода